

Глодень () — комуна у повіті Димбовіца.
 Глодень () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Глодень.
 Глодень () — комуна у повіті Муреш.
 Глодень () — село у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Глодень.
 Глодень () — село у повіті Горж. Входить до складу комуни Беленешть.
 Глодень () — село у повіті Васлуй. Адміністративно підпорядковується місту Негрешть.
 Глодень () — село у повіті Димбовіца. Адміністративно підпорядковується місту Пучоаса.

Глодяни () — місто у Глоденському районі.